Pacifiško poveljstvo ZDA (angleško United States Pacific Command; kratica USPACOM) je eno od petih interrodovnih poveljstev oboroženih sil ZDA, ki pokriva Pacifik. 

Sedež poveljstva je na Havajih (ZDA).

Poveljstva Oboroženih sil ZDA